Pedro Sousa era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Geoffrey Blancaneaux ha sconfitto Tseng Chun-hsin con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Andrej Martin (semifinale)
  Kimmer Coppejans (quarti di finale)
  Gastão Elias (quarti di finale, ritirato)
  João Domingues (secondo turno)

  Nuno Borges (semifinale) 
  Tseng Chun-hsin (finale) 
  Steven Diez (primo turno) 
  Geoffrey Blancaneaux (campione)

Qualificati 

  Oscar Moraing (primo turno)
  Simone Roncalli (primo turno)

  Lorenzo Bocchi (primo turno) 
  Miguel Damas (secondo turno)

Wildcard 

  Pedro Araujo (primo turno)
  Duarte Vale (primo turno)

  Tiago Cacao (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Maia Challenger 2021